Сольньєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Сольньєр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен